Splatters – album di Buckethead del 2013
 Splatters - Gli schizzacervelli – film del 1992 diretto da Peter Jackson
 The Splatters – videogioco del 2012

Pagine correlate 
 Splatter (disambigua)